Liebmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Liebmann (1849–1876), dansk kompositör
 Esther Liebmann (1649–1714), tysk bankir
 Frederik Liebmann (1813–1856), dansk botaniker
 Heinrich Liebmann (1874–1939), tysk matematiker
 Kurt Liebmann (1897–1981), tysk konsthistoriker
 Maximilian Liebmann (född 1934), österrikisk kyrkohistoriker
 Otto Liebmann (1840–1912), tysk filosof
 Robert Liebmann (1890–före 1945), tysk manusförfattare
 Werner Liebmann (född 1951), tysk konstnär och professor

Tyska efternamn